Paulo César Ramírez Villaseñor (Guadalajara, Jalisco; 1974), escritor mexicano de fantasía y ciencia ficción, enfocado a los retrofuturismos, aunque también ha desarrollado trabajos literarios en otros géneros. Se le considera una de las figuras más representativas del steampunk literario hispanohablante, especialmente en México y España, donde ha visto publicada la mayor parte de su obra narrativa.

Biografía 
Además de su carrera literaria, bajo el pseudónimo de Negro Inmunsapá, fungió durante tres años (marzo de 2011 a febrero de 2014) como Director General de la revista electrónica El Investigador, la cual, durante su existencia, sirvió como plataforma de divulgación de los retrofuturismos en todas sus manifestaciones multidisciplinarias.

En octubre de 2012 se encargó de la dirección general de la edición de la serie de antologías Planes B. 

En compañía del mismo Josué Ramos, llevó a cabo la compilación de la antología bilingüe Stempunk Writers Around The World Vol. 1, que contiene once historias escritas por autores y autoras de diferentes partes del mundo; tres de ellas siendo pre-finalistas en los BSFA Award, como Mejor Relato Corto de Ficción.

Para noviembre de 2018, lanza la revista electrónica de fantasía heroica  con once relatos de autores latinoamericanos, obteniendo una muy buena recepción en la primera semana de su lanzamiento, colocándose como tendencia en los primeros sitios dentro de la plataforma digital Lektu. La revista se ha enfocado en los aspectos multiculturales de la fantasía, presentando variantes como el Chambara, la Wuxia, el Macuahuitl & Nahuatl y el Sword & Soul.

Ha realizado algunas charlas, principalmente sobre la literatura de género fantástico, apareciendo en distintos eventos, como el Fóbica Fest, el festival de literatura y cine de terror, en Guadalajara, Jalisco, o en la Convención Internacional de literatura fantástica, terror y ciencia ficción Uróboros, organizado por Perú CFFT.

Obras

Novela 
 Reward. NeoNauta Ediciones. Colección Aventuras de bolsillo. España, 2014.
 El Escuadrón Cinco: Contra la terrible Orden de los Thelemitas. Wave Books Editorial. Wave Green. España, 2018.
 Rasputín y la Guardia Blanca. Sello Arachne. España, 2020.
Sangre y Jade: Las Tierras Salvajes. Sello Tres Nahuales, España, 2021.
Agentes H: Enemigo en Nueva York. Sello Arachne, España, 2022.

Relato 
 Búfalo Black, en Ácronos, antología steampunk. Vol. 1. Tyrannosaurus Books. España, 2013.
 La revolución de los hermanos Serdán, en Ácronos, antología steampunk. Vol. 2. Tyrannosaurus Books. España, 2014.
 Miquiztli, en Ácronos, antología steampunk. Vol. 3. Tyrannosaurus Books. España, 2015.
 May the fifth, en The Best of Spanish Steampunk. Ediciones Nevsky. España, 2015.
 Ailuropólis, en Ácronos, antología steampunk Vol. 4 Tyrannosaurus Books, España, 2016
 Cuauhtlipoca el águila humeante, en Steampunk Writers Around the World. Vol. 1. Luna Press Publishing. Escocia, 2017. 
 El Alacrán en Revista Quinta Raza N°1 "Macuahuitl y Nahuatl" Lektu España 2018 
 Inya Wichapi (con el seudónimo de N. Inmunsapá) en Revista Quinta Raza N°1 "Macuahuitl y Nahuatl" Lektu España 2018 
Sagrado, el defensor enmascarado, en En torno al fuego. antología de Daniel Abrego. México, 2019
El Shophet de los Danitas en Revista Quinta Raza N°3 "Péplum" Lektu España 2020
El último de los hueyaxolotl, en Tras las huellas del dragón. Alberto Santos Editor. España, 2020
Wed Raogo, El Guerrero y Cazador Quagga  en Revista Quinta Raza N°4 "Sword and Soul" Lektu España 2020
La primera hazaña de Tai Yuan en Revista Quinta Raza N°5 "Wuxia" Lektu España 2021
Ailuropólis, en Revista Tentacle Pulp N°23, España, 2021
Jengi, el espirítu de la selva en Detrás de esta compuerta el abismo me acecha: Antología de Cuento Fantástico y Horror Hispanoamericano. Ediciones del olvido, México, 2021
Naturaleza' en Pandorum, Antoloigía de Ciencia Ficción Pulp. Iván Guevara,España 2022

 Ensayo 
 Prólogo: Ácronos. Vol. 4 junto con el escritor Josué Ramos Tyrannosaurus Books, España, 2016.
 Prólogo: El Cantar de Quetzalcoatl, Ehécatl''. del autor Slaymen Bonilla. HEREM; Edición 3rd, México 2020 .

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en la base de datos Tercera Fundación
 Sitio web

Escritores de ciencia ficción de México 
Escritores en español del siglo XXI